Loranga kan syfta på :

 Loranga (läskedryck) – en svensk läskedryck med apelsinsmak
 Loranga, Masarin och Dartanjang – en av figurerna i barnboken av Barbro Lindgren